Марковац (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 329 жителей (по переписи населения 1991 года — 570 жителей).

Демография 
В селе Марковац, по переписи 2002 года проживали 290 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 48,9 лет (47,5 года у мужчин и 50,3 года у женщин). В селе есть 127 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,57.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины